Гладкий — многозначное понятие:

Носители фамилии 
 Гладкий, Александр Николаевич (род. 1987) — украинский футболист, нападающий клуба «Шахтёр» (Донецк).
 Гладкий, Алексей Петрович (1912—1970) — генерал-майор, сотрудник военной разведки, военный педагог.
 Гладкий, Антон (ум. 1846) — русский врач, доктор медицины, коллежский асессор.
 Гладкий, Данила Стефанов (Гладкой; ?—около 1758) — кошевой атаман Запорожской Сечи (1755—1757).
 Гладкий, Дмитрий Спиридонович (1911—1959) — молдавский советский партийный и государственный деятель, первый секретарь ЦК КП Молдавии (1952—1954).
 Гладкий, Иван Иванович (1930—2001) — советский государственный деятель, председатель Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам (1986—1989).
 Гладкий, Кирилл Семёнович (1756—1832) — российский государственный деятель, действительный статский советник, Херсонский и Екатеринославский губернатор.
 Гладкий, Матвей Иванович (?—1652) — миргородский и наказной черниговский полковник Войска Запорожского.
 Гладкий, Осип Михайлович (1789—1866) — последний кошевой атаман Задунайской Сечи (c 5 октября 1827), наказной атаман Азовского казачьего войска, генерал-майор (1843).
 Гладкий, Сергей Фёдорович (род. 1929) — сталевар, старший горновой доменной печи Днепровского металлургического завода им. Ф. Э. Дзержинского. Герой Социалистического Труда (1966).
 Гладкий, Юрий Никифорович (род. 1943) — географ, доктор географических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования.
 Гладкий, Яков Лукьянович (1900—1975) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

 Гладкая, Галина Викторовна (род. 1992) — российская футболистка.
 Гладкая, Лидия Пантелеевна (1944—2020) — советский и российский хоровой дирижёр, основатель и художественный руководитель Хабаровского камерного хора, заслуженный работник культуры РСФСР (1990).
 Гладкая, Софья Николаевна (1875—1965) — артистка оперы (лирическое сопрано), драмы, камерная певица и музыкальный педагог.

Топонимы 
 Гладкий — посёлок в Климовском районе Брянской области России.

См. также 
 Гладка, Зоряна Орестовна (1966—2017) — украинская поэтесса.
 Гладкий Лог
 Гладкий Мыс
 Гладкая (значения)

Примечания